Інфанта Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон і Ортіс Іспанська ( 31 жовтня 2005, Мадрид) — інфанта іспанська, принцеса Астурійська, старша дочка і дитина в сім'ї короля Філіпа VI і його дружини королеви Летиції, внучка попереднього короля Іспанії Хуана Карлоса I і королеви Софії. Займає перше місце в спадкуванні трону Іспанії, старша сестра інфанти Софії.

Біографія 
Інфанта Леонор народилася в 1:46 ночі 31 жовтня 2005 року. Вона стала першою дитиною в родині спадкоємного принца Феліпе та його дружини Летиції, уродженої Ортіс Рокасолано. Народилася інфанта з вагою в 3,5 кг і зростом 47 см.

Інфанта була хрещена в палаці Сарсуела кардиналом Антоніо Роуко Варела 14 січня 2006 року. Традиційно, Леонор була хрещена водою з річки Йордан. Вона отримала ім'я Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон і Ортіс. Її хресними стали король і королева Іспанії — бабуся і дідусь по лінії батька. На даний момент вона займає друге місце, після свого батька, у спадкуванні трону Іспанії.

25 лютого 2006 року іспанський королівський дім підтвердив інформацію про те, що стовбурові клітини з пуповини інфанти були заморожені і збережені у банку крові в Тусон, штат Аризона. Клітини будуть заморожені принаймні 15 років разом з клітинами 18 000 інших дітей. Інфанта стала другою дитиною королівської крові, у якої були взяті стовбурові клітини, після принца Данського Крістіана.

Інфанта Леонор ходила в дитячий садок для дітей іспанської королівської гвардії, а з 15 вересня 2008 року вона відвідує школу Санта-Марія-де-лос-Росалес біля Мадрида. У цій школі вчився і її батько принц Феліпе.

19 червня 2014 року, після того, як батько Леонор став королем Філіпом VI, інфанта отримала титул принцеси Астурійської, ставши наступницею іспанського престолу.

30 жовтня 2015 року, в переддень народження Леонор, Філіп VI нагородив її орденом Золотого руна.

31 жовтня 2018 року виголосила свою першу публічну промову, зачитавши першу статтю Конституції Іспанії в Інституті Сервантеса. 18 жовтня 2019 року вперше мала промову на церемонії нагородження Премії принцеси Астурійської.

10 лютого 2021 року стало відомо, що принцеса Астурійська навчатиметься в Атлантичному коледжі об'єднаного світу. 24 березня того ж року провела свій перший сольний офіційний захід з нагоди 30-річчя Інституту Сервантеса. 31 травня Леонор пройшла обряд конфірмації. 31 серпня Леонор розпочала навчання в Атлантичному коледжі об'єднаного світу.

Титули 
Як спадкоємиця Іспанського престолу носить титул принцеси Астурійської. Крім того, відповідно до статті 57 Конституції Іспанії носить також наступні додаткові титули:

 принцеса Астурійська як спадкоємиця трону Кастилії;
 принцеса Жиронська як спадкоємиця Каталано-Арагонська;
 принцеса Віанська як спадкоємиця Наваррська;
 герцогиня Монбланська, графиня Серверська і сеньйора Балагер.

Родовід

Примітки

Посилання 
 Сайт Іспанського королівського дому 
 Hello! magazine announcement of the birth 
 Spain's new royal makes her first appearance 

Уродженці Мадрида
Бурбони
Королівські діти
Принцеси іспанські
Діти керівників держав